{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2003
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|8 – 14 de setembro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|3ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP International Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"| duro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Costa do Sauípe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Sjeng Schalken
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Todd Perry  /  Thomas Shimada
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2002 
| align="right" |2004 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2003 foi um torneio de tênis masculino; a terceira edição do Brasil Open, da série ATP International, disputado em Sauipe, na Bahia.

Campeões
Simples

 Sjeng Schalken venceu  Rainer Schüttler 6–2, 6–4

Duplas

 Todd Perry /  Thomas Shimada''' venceram  Scott Humphries /  Mark Merklein 6–2, 6–4

Ligações externas 
 
 

 
2003
Costa do Sauipe